Esmerdomenes (Smerdomenes, ) fill d'Otanes, fou un dels generals perses que va tenir el comandament suprem de les forces perses del rei Xerxes I de Pèrsia en la seva invasió de Grècia.

L'esmenta Heròdot.

Militars perses